Maor ist:

 Eli Maor (* 1937), israelischer Autor und Mathematiker 
 Michael Maor (* 1933), deutsch-israelischer Fotograf und Mossad-Agent
 Maor (Huayuan) (), Gemeinde im Kreis Huayuan des Autonomen Bezirks Xiangxi in der chinesischen Provinz Hunan